Хејвард има више значења:
 Хејвард (Мисури)
 Хејвард (Калифорнија)
 Хејвард (Висконсин)
 Хејвард (Минесота)